Schtscherbatow bezeichnet:

 Michail Michailowitsch Schtscherbatow
 Sergei Alexandrowitsch Schtscherbatow